Vzdušný záběr se obvykle provádí pomocí jeřábu nebo speciální kamerou připevněnou k vrtulníku k záběru širšího okolí. Tento typ techniky se používá u vnějších lokalit. Dobrým místem pro tento záběr je prostor zabírající budovy.

Reference

Externí odkazy 
 

Filmové technologie